Die Saison 2017/18 der Regionalliga West war die zehnte Spielzeit dieser Fußball-Regionalliga als vierthöchster Spielklasse im deutschen Männerfußball. Sie begann am 28. Juli 2017 und endete am 13. Mai 2018. Vom 17. Dezember 2017 bis zum 16. Februar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. Dies war die sechste Spielzeit seit der Spielklassenneueinteilung in fünf Regionalligen. Meister wurde der Aufsteiger KFC Uerdingen 05.

Saisonverlauf

Vorsaison 
Nach dem Abstieg 2015 und zwei Jahren in der Oberliga kehrte der ehemalige Bundesligist KFC Uerdingen 05 in die Regionalliga zurück. Der TuS Erndtebrück und der FC Wegberg-Beeck bestritten nach ihrem Abstieg 2016 und direkten Wiederaufstieg ihre zweite Spielzeit in der Regionalliga. Neuling in der Liga war Westfalia Rhynern. Rhynern wurde (ebenso wie dem einzigen potentiellen Nachrücker Hammer SpVg) die Zulassung zunächst verweigert, weil der Verband die EVORA Arena nicht als Spielstätte für Risikospiele akzeptierte. Erst nach Einspruch, Vorlage weiterer Unterlagen und Baumaßnahmen am Stadion wurde der Verein zugelassen.

Der amtierende Meister Viktoria Köln verpasste in den beiden Aufstiegsspielen den Sprung in den Profifußball und trat daher erneut in der Regionalliga an.

Nach Meinung der Trainer war der FC Viktoria Köln klarer Favorit auf die Meisterschaft. Fast genauso oft wurde der Aufsteiger KFC Uerdingen als Titelfavorit genannt. Mit etwas Abstand folgten Rot-Weiß Oberhausen und  Borussia Mönchengladbach II, denen immerhin noch von rund der Hälfte der Übungsleiter Titelchancen eingeräumt wurden.

Hinrunde 
Das Eröffnungsspiel zwischen Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach II fand am 28. Juli 2017 im Tivoli vor 9.100 Zuschauern statt. Herbstmeister wurde der KFC Uerdingen vor dem Vorjahresmeister Viktoria Köln.

Rückrunde 
Das letzte Spiel vor der Winterpause wurde am 15. Dezember 2017 ausgetragen. Der Meister der letzten Saison FC Viktoria Köln überwinterte als Tabellenführer vor dem punktgleichen KFC Uerdingen 05 (beide 39 Punkte nach 19 absolvierten Spielen).
Das erste Spiel nach der Winterpause fand am 16. Februar 2018 statt. Die Saison endete am 13. Mai 2018. Am letzten Spieltag konnte sich der KFC Uerdingen 05 den Meistertitel vor Vorjahresmeister Viktoria Köln sichern. Die drei Mitaufsteiger der Uerdinger Erndtebrück, Wegberg-Beeck und Rhynern konnten die Klasse dagegen nicht halten. Für das Entscheidungsspiel zur 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Oberligameister SV Lippstadt 08 qualifizierte sich der SV Rödinghausen.

Nach dem letzten Spieltag 
Die Aufstiegsrunde zwischen dem Meister der Fußball-Regionalliga West 2017/18 und dem Vizemeister der Fußball-Regionalliga Südwest 2017/18, dem SV Waldhof Mannheim, wurde zwischen dem 24. und 27. Mai ausgetragen. Der KFC Uerdingen trug das Hinspiel (Endstand 1:0) am 24. Mai wegen Sanierungsarbeiten statt in der heimischen Grotenburg in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena aus. Das Rückspiel im Carl-Benz-Stadion in Mannheim wurde beim Stand von 1:2 wegen übermäßigem Gebrauch von Pyrotechnik im Mannheimer Block abgebrochen und im sportrechtlichen Verfahren mit 0:2 gewertet. Die Uerdinger stiegen in die 3. Liga auf. Erstmals nach 2009/10 gelang wieder einem Aufsteiger der Regionalliga West der sofortige Aufstieg. Durch den Aufstieg Uerdingens konnte der Tabellenfünfzehnte Fortuna Düsseldorf II die Klasse halten.

Statistiken

Tabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
(bei gleicher Trefferzahl sind die Spieler alphabetisch nach dem Nachnamen geordnet, sofern einer vorhanden)

Zuschauertabelle

DFB-Pokal-Qualifikationsspiel 
Für das Qualifikationsspiel qualifizierten sich die zwei jeweils bestplatzierten und am DFB-Pokal teilnahmeberechtigten und nicht bereits über den Westfalenpokal qualifizierten westfälischen Vereine der Regionalliga West (SV Rödinghausen) und der Oberliga Westfalen (SV Lippstadt 08).

|}

Trainerwechsel

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga West 2017 18
2017
Fußball (Nordrhein-Westfalen)
Geschichte Nordrhein-Westfalens (21. Jahrhundert)